Le coup Fabre désigne trois combinaisons différentes du jeu de dames qui doivent leur nom à l'ancien champion du monde français Marius Fabre.

Coup Fabre de début de partie 

Le « coup Fabre » désigne un coup de début, connu antérieurement et basé sur le principe du coup de mazette, en référence à une partie jouée en 1921 au championnat de Paris, face au maître international Frédéric Dutto, alias Ricou. Les coups pratiques qui s'en inspirent portent aussi le même nom.

Le coup intervient après l'ouverture 33-28 (18-23) 34-30 (12-18) 30-25 (7-12) 40-34 (1-7) 34-30 (20-24) 39-33 (14-20) 25x14 (9x20) 30-25! si les Noirs répondent fautivement à l'attaque par (4-9)? Voir animation.

Coup Fabre (Coup du cheval) 

Le coup Fabre est aussi internationalement associé au coup du cheval, et ce depuis 1962, par l'entremise de Keller en référence à des travaux de Fabre concernant ce thème. Le coup, déjà bien connu, est appelé en France « coup du cheval » mais n'avait pas de nom dans la littérature damique hollandaise, du moins jusqu'en 1955 où Freek Raman proposa « Maanslag », littéralement le coup de la Lune.

Construction de rafle appelée « coup Fabre » 

Par ailleurs, dans la classification des mécanismes de constitution de rafle, le « coup Fabre » désigne celui dans lequel le pion rafleur attaque la pièce constituant le premier chaînon de la rafle, tandis que le deuxième chaînon est mis en place par un mécanisme de « trappe-chenille ».

Bibliographie 
 .
 .
 
 .

Notes et références 

Fabre